Küaxarész néven három személyt ismerünk:

 Khavakhsatra vagy (I.) Küaxarész, nagyon bizonytalan személye a méd történelemnek
 Uvakhsatra vagy II. (I. Nagy) Küaxarész, a Méd Birodalom megteremtője
 Fravartis vagy II. Phraortész, talán azonos a Xenophón által említett III. (II.) Küaxarésszel, esetleg annak fia, méd lázadó az i. e. 6. század második felében